Le nom Colin Fleming est porté par les personnes suivantes :
 Colin Fleming (1984-), un pilote automobile américain ;
 Colin Fleming (1984-), un joueur britannique de tennis.

Voir aussi